Flipper – gioco noto in inglese come pinball

Videogiochi
 Pinball – videogioco del 1983 per ZX Spectrum
 Pinball – videogioco del 1984 per NES

Musica
Pinball – album del 1974 di Brian Protheroe
Pinball – singolo del 1974 di Brian Protheroe
 Pinball – album di Marius Neset del 2015